Costa Rica
 Limón (província), da Costa Rica
 Limón (Costa Rica), capital da província acima
 Limón Fútbol Club

Outros usos
 Limón (Honduras), cidade